

Patronyme 

 Barbara Wyatt (1930-2012), patineuse artistique britannique ;
 Bray Wyatt, de son vrai nom Windham Rotunda, (né en 1987), est un catcheur américain ;
 Chris Wyatt (né en 1975), joueur de rugby à XV gallois ;
 Colin Wyatt (1909-1975), sauteur à ski britannique ;
 Eustace Wyatt (1882-1944), acteur britannique ;
 Gareth Wyatt (né en 1977), joueur de rugby à XV gallois ;
 James Wyatt (1746-1813), architecte anglais ;
 Jane Wyatt (1910-2006), actrice américaine ;
 Joanna Wyatt, chanteuse et actrice britannique ;
 Jonathan Wyatt (né en 1972), athlète néo-zélandais ;
 Ken Wyatt (né en 1952), homme politique australien ;
 Khalif Wyatt (né en 1991), joueur américain de basket-ball ;
 Kimberly Wyatt (née en 1982), danseuse du groupe The Pussycat Dolls ;
 Mark Wyatt (né en 1961), joueur de rugby à XV canadien ;
 Meyne Wyatt (1989-), acteur australien ;
 Thomas Wyatt (1503–1542), poète anglais ;
 Robert Wyatt (né en 1945), batteur et chanteur britannique ;
 Ron Wyatt (1933-1999), aventurier américain ;
 Richard James Wyatt (1795-1850), sculpteur britannique ;
 Rupert Wyatt (né en 1972), réalisateur et scénariste britannique.

Prénom 
 Wyatt Earp (1848-1929), chasseur de bisons et officier américain ;
 Wyatt Knight (né en 1955), acteur, réalisateur, scénariste et monteur américain ;
 Wyatt Matthew Halliwell, personnage fictif de la série télévisée Charmed ;

Cinéma 
 Les Aventures du capitaine Wyatt (Distant Drums), western américain réalisé par Raoul Walsh (1951) ;
 Wyatt Earp, western américain réalisé par Lawrence Kasdan (1994) ;

Toponyme 
 Wyatt, municipalité américaine du Missouri.

Homonymie de toponyme